Corridos de Muerte — перший студійний альбом канадської групи Asesino.

Композиції 
 Asesino - 2:33
 Rey De La Selva - 2:39
 Despedazando Muertos - 2:47
 Secuestro Nuestro - 3:14
 Amor Marrano - 2:46
 Luchador Violador - 1:52
 El Patrón Mandó - 2:03
 Cyko Matón - 2:28
 Carnicero - 2:41
 Chota Sucia - 2:42
 ¿Donde Está Mi Corte? - 2:19
 La Ejecución - 4:42
 Corrido Del Asesino - 4:13
 Untitled

Джерела 
 Corridos de Muerte  allmusic
 Corridos de Muerte  last.fm

Альбоми Asesino
Музичні альбоми 2002